A Eredivisie de 1966–67 foi a 11ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

 Vitória do mandante;
 Vitória do visitante;
 Empate.

Em negrito os jogos clássicos.
|}
Fonte: RSSSF Eredivisie 1966-67 

1966–67
1966 no futebol
1967 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1966
Desporto nos Países Baixos em 1967